Itono – personaggio della mitologia greca, figlio di Anfizione
Itono – personaggio della mitologia greca, figlio di Beoto